Питкерн (Pitcairn) — фамилия шотландского происхождения. 
 Питкерн, Джон (1722–1775) — британский морской офицер, участник войны за независимость США.
  (1749–1809) — сын Джона Питкерна, шотландский медик.
 Питкерн, Роберт (1752–1770?) — сын Джона Питкерна, первооткрыватель островов Питкерн.
 Питкерн, Роберт (1520?–1584) — шотландский дипломат и судья
 Питкерн Роберт (антиквар) (1793–1855) — британский антиквар.
 Питкерн, Роберт (1836–1909) — американский железнодорожник.
  (1841–1916) — американский промышленник и филантроп
 Питкерн, Фредерик Гарольд (1897–1960) — авиатор